Ďábel (řecky diabolos, protivník) může označovat:

 Ďábel – v různých náboženstvích ztělesnění nepřátelských sil
 Ďábel (rod) – rod vačnatců (Sarcophilus)
 Ďábel medvědovitý – Sarcophilus harrisii

literatura
 Ďábel se skrývá v mlze – dobrodružný román Leona Garfielda
 Ďábel na skřipci – romaneto Jakuba Arbese
 Ďábel ve zvonici – krátká satirická povídka  Edgara Allana Poea 
 Ďábel (Tolstoj) – novela L. N. Tolstého
 Ďábel z Vinohrad – recitál J. Šlitra
 Ďábel a slečna Chantal – román P. Coelha

filmy a televize
 Ďábel nosí Pradu – americký film
 Ďábel nenosí Pradu – epizoda ze seriálu Simpsonovi
 Ďábel v temnotě – epizoda ze seriálu Star Trek

hudba
 Ďábel z Vinohrad (album, 1970) – album J. Šlitra
 Ďábel z Vinohrad (album, 2005) – album J. Šlitra

Související články 
 Satan
 démon, padlý anděl
 Lucifer